Коробочник:

 Коробочник — попрошайка, собирающий деньги якобы на содержание животных.
 Коробочник (проф. сленг) — специалист по ремонту автомобильных коробок передач.
 Коробочник — вид пиломатериалов, идущий на изготовление дверных и оконных коробок.
 Коробочник (устар.) — мастер, изготовляющий коробки.
 Коробейник или коробочник (устар.) — разносчик, торговец мелочным товаром, скупщик-посредник.
 Коробочник (устар.) — попрошайка, собирающий деньги в особую коробку якобы «на храм».
 Коробочник (устар.) — извозчик экипажей-корзинок.

Примечания